Como batalla de Cepeda se conocen dos enfrentamientos bélicos librados en la cañada del arroyo Cepeda (norte de la provincia de Buenos Aires, en Argentina):
 La batalla de 1820, en la que se enfrentaron fuerzas federales contra las unitarias.
 La batalla de 1859, guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires..